— японский политик, мэр Хиросимы с 2011 года.

Биография 
Мацуи родился в Хиросиме в семье переживших атомную бомбардировку города. Он получил юридическое образование в Киотском университете.

В 1976 году Мацуи поступил на работу в Министерство труда и пребывал там на различных должностях. С 1989 по 1992 год он работал в посольстве Японии в Великобритании.

10 апреля 2011 года, в единый день местных выборов, Мацуи был избран мэром Хиросимы. Его поддержали Либерально-демокраческая партия и Комэйто. Мацуи переизбирался на эту должность в 2015 и 2019 годах.

Также Мацуи является президентом организации «Мэры за мир».

Примечания

Ссылки 

 CV Кадзуми Мацуи на сайте «Мэров за мир»

Главы городов Японии